České Hamry ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 České Hamry (Strážov), Ortsteil von Strážov, Okres Klatovy
 České Hamry (Vejprty), Ortsteil von Vejprty, Okres Chomutov